Тимофійчук Богдан Володимирович (* 1963) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Тимофійчук Володимир Павлович (* 1987) — український телеведучий, журналіст.
 Тимофійчук Володимир Ярославович (* 1986) — український фермер, приватний підприємець. Народний депутат України 9-го скликання.
 Тимофійчук Марина Іванівна (* 1991) — музикант, автор і виконавиця пісень українською мовою.

Примітки 

прізвища